Elias Boudinot (1740–1821) – prawnik, przewodniczący Kongresu Kontynentalnego
 Elias Boudinot (1802–1839) – Czirokez, dziennikarz, twórca gazety Cherokee Phoenix
 Elias Cornelius Boudinot (1835–1890) – pułkownik wojsk Konfederacji, syn Czirokeza Eliasa Boudinot